Филиппы ()

 Филиппы (бывш. Криниды) — древний македонский город на побережье Эгейского моря, где произошла битва при Филиппах (окт. 42 года до н. э.).
 Филиппы (Philippi) — древнеримская фамилия, ветвь рода Марциев; выдающиеся деятели:
 Квинт Марций Филипп — консул 186 г. до н. э.;
 Луций Марций Филипп — народный трибун 104 г. до н. э., консул 91 г. до н. э.;
 Луций Марций Филипп — консул 56 г. до н. э., отчим Октавиана.
 Филиппы () — тауншип (крупный посёлок с чернокожим населением) города Кейптауна, ЮАР.

См. также 
 Филиппи | Филипп (значения)

Примечания